Поступак означава радњу неког догађаја који има унапред одређени распоред. Поступак се углавном одређује приликом неког важног догађаја, али и неке ситнице.

Примена 
Постоје поступци који кажњавају друге поступке који нарушавају закон. Ти поступци се називају управним поступцима. Поступак се изводи по увек одређеним правилима.

Види још 
 Управни поступак

Референце

Литература 
 

Јавна управа